Le mot tort peut être synonyme de faute, d'.
 
 Michèle Tort, connue sous le nom de scène Michèle Torr
 Patrick Tort
 Roger Tort, évêque de Montauban.
 En anglais,  réfère au droit de la responsabilité délictuelle.

Voir aussi 
 Tort rivière française sous-affluent de la Garonne.